Spielhagen steht für:
 Spielhagen (Gumtow), Wohnplatz im Ortsteil Görike der Gemeinde Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Personen:
 Enno Spielhagen (1918–1974), deutscher Rundfunksprecher, Rundfunkmoderator, Discjockey, Sprechlehrer
 Friedrich Spielhagen (1829–1911), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Spielhagen (1891–1945), deutscher Kommunalbeamter, Bürgermeister von Breslau